Биреджик () — город и район на западе провинции Шанлыурфа (Турция) на реке Евфрат.

История 
В древнегреческие времена город назывался Бирта (, ), позднее на какое-то время был переименован в Македонополис. Здесь также находился римский город Зеугма (в настоящее время — на дне водохранилища).

Когда крестоносцы основали Эдесское графство, то называли местный город Биле ().

В 1144 году город был отнят у христиан Емадедином Зенки, а в 1265 году взят монголами, которые при вторичном нападении потерпели здесь поражение 10 декабря 1275 года.

После вхождения в состав Османской империи город стали называть Биреджик.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Официальный сайт города

Литература 
 

Районы Шанлыурфа
Населённые пункты ила Шанлыурфа